Военноморски сили на Гърция